Dzjvari kan avse:

 Dzjvari, stad i Megrelien-Övre Svanetien, Georgien
 Dzjvari (berg), berg i Megrelien-Övre Svanetien, Georgien
 Dzjvarireservoaren, vattenmagasin i Megrelien-Övre Svanetien, Georgien